

Codici e sigle 
 bex – codice ISO 639-3 della lingua jur modo
 BEX – codice ISO 3166-2:GB di Bexley (Regno Unito)
 BEX – sigla del treno Bernina Express

Geografia

Svizzera 
 Bex  – comune nel distretto di Aigle (Canton Vaud)

Persone 
 Shannon Bex (1980) – cantante e ballerina statunitense